Convicted (1938), een film uit 1938
 Convicted (1950), een film uit 1950
 Convicted (1986), een tv-film uit 1986